Suematsu ist der Familienname folgender Personen:

 Suematsu Kenchō (1855–1920), japanischer Politiker und Gelehrter
 Yasuharu Suematsu (* 1932), japanischer Ingenieur der Nachrichtentechnik
 Yoshinori Suematsu (* 1956), japanischer Politiker (KDP)